Die Bezeichnung Neuer Bau tragen

 Neuer Bau (Augsburg), ein Gebäude in Augsburg
 Neuer Bau (Lauffen am Neckar), ein Gebäude in Lauffen am Neckar
 Neuer Bau (Stuttgart), ein nicht mehr existierendes Gebäude in Stuttgart
 Neuer Bau (Ulm), ein Gebäude in Ulm

Ferner ist Neuer Bau 

 die ursprüngliche Bezeichnung für einen Straßenplatz in Nürnberg, siehe Maxplatz (Nürnberg)

Siehe auch:
 Neubau
 Neuenbau
 Neues Bauen